Павел Хорват е чешки футболист.

Национален отбор 
Записал е и 19 мача за националния отбор на Чехия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Чешки футболисти
Футболисти на Спортинг Лисабон
Футболисти на Галатасарай
Родени в Прага